Mount Guyot ist der Name folgender Berge in den USA:

 Mount Guyot (Colorado)
 Mount Guyot (Kalifornien)
 Mount Guyot (New Hampshire)
 Mount Guyot (North Carolina)

Siehe auch:

 Arnold Henri Guyot, der Namensgeber der Berge